Sony Music Entertainment
 SME () — 
 SME Server — дистрибутив лінукс